SUP Media (до 20.12.2011 — SUP Fabrik) — медийная компания со штаб-квартирой в Москве. Получила широкую известность после приобретения у компании Six Apart сайта livejournal.com.

История 
Компания была основана в 2006 году российским предпринимателем Александром Мамутом и американским издателем Эндрю Полсоном.

В марте 2013 года компании «СУП Медиа» и «Рамблер-Афиша» объединились. В мае 2013 сделка завершилась и SUP Media вошла в группу компаний Rambler&Co.

Собственники и руководство 
Владельцем SUP Media является Rambler&Co (100 %).

Деятельность 
По сведениям с официального сайта, на данный момент SUP Media контролирует следующие Интернет-проекты:
 Газета.Ru — информационное общественно-политическое онлайн-издание.
 Живой Журнал — одна из старейших и наиболее известных в мире блог-платформ, влиятельное социальное медиа.
 Чемпионат.com — крупнейший спортивный интернет-ресурс.
 Фанат.ру — социальная сеть спортивных болельщиков.
 Quto.ru — онлайн-сервис по подбору новых автомобилей.
 Redigo.ru — русскоязычный сайт о путешествиях. Содержит гиды по всем странам мира, актуальные новости, советы редакции и отзывы опытных путешественников. В марте 2016 года сайт стал частью Рамблер/Путешествий.
 +SOL — рекламное агентство, специализирующееся на работе с социальными СМИ (одновременно является внутренним коммерческим отделом SUP Media).
 Letidor.ru — русскоязычный сайт для родителей. Содержит статьи на темы воспитания детей, сервисы «Игра на вечер» и «Календарь беременности»

Критика 
Компания неоднократно подвергалась резкой критике в связи с управлением Живым Журналом: за введение собственной индексации и особенно за отмену так называемых базовых аккаунтов (бесплатных аккаунтов без рекламы) для новых пользователей. 21 марта 2008 года многие пользователи ЖЖ в России и за рубежом бойкотировали ЖЖ в рамках акции протеста «День без контента». Критики замечают, что руководитель службы блогов компании SUP Антон Носик утверждал, что базовые аккаунты будут сохранены.

Примечания

Ссылки 
  — Официальное сообщество в Живом журнале

Живой Журнал
Рунет